Miejscowości w USA:
 Corwith – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Corwith (ang. Corwith Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Otsego